Roger de Coninck peut désigner : 
 Roger De Coninck, un coureur cycliste belge ;
 Roger De Coninck, un peintre belge.